Санта Круз де Ариба има више значења:

 Санта Круз де Ариба (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Круз де Ариба (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику